Die ITF Women’s Open Klosters 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Klosters. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 18. bis 23. Juni 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Klosters